Wacław Michał Zaleski ist der Name folgender Personen:
 Wenzel Zaleski (Schriftsteller) (1799–1849), polnischer Schriftsteller
 Wenzel von Zaleski (Politiker) (1868–1913), österreichisch-ungarischer Minister